Příjmení Hodges nosí více významných osobností:

 Albert Hodges (1861–1944) – americký šachový mistr
 Johnny Hodges (1906–1970) – americký saxofonista
 Teenie Hodges (1946–2014) – americký kytarista
 William Hodges (1744–1797) – anglický malíř

Externí odkazy